John Vereker (1886-1946) – brytyjski marszałek polny i polityk.
 John Vereker (ur. 1944) – gubernator Bermudów